Spirituslampe bezeichnet:

 Spiritusglühlicht, eine mit Spiritus betriebene Gaslampe
 mit Spiritus betriebene Lötlampen oder Lötbrenner